Swartz ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Swartz (1986–2013), US-amerikanischer Programmierer, Autor und Hacktivist
 Alma Swartz (1941–2010), US-amerikanische Tänzerin, Sängerin und Yogalehrerin, siehe Alma Yoray
 Ben Swartz (* 1965), namibischer Rugby-Union-Spieler
 Carl Swartz (1858–1926), schwedischer Politiker, Premierminister von Schweden
 Charles Kephart Swartz (1861–1949), US-amerikanischer Geologe
 Frank M. Swartz (1899–1982), US-amerikanischer Paläontologe und Geologe
 George Alfred Swartz (1928–2006), südafrikanischer Bischof von Kimberley und Kuruma
 Harvie Swartz (* 1948), US-amerikanischer Jazzbassist
 Joshua William Swartz (1867–1959), US-amerikanischer Politiker
 Olof Peter Swartz (1760–1818), schwedischer Botaniker
 Reginald Swartz (1911–2006), australischer Politiker
 Richard Swartz (* 1945), schwedischer Journalist

Swartz ist der Name folgender Orte:
 Swartz (Louisiana), Vereinigte Staaten

Sonstiges:
 Swartz Covered Bridge, Holzbrücke im Wyandot County im US-Bundesstaat Ohio
 Swartz-Nunatakker, Nunatakker im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Schwarz (Familienname)
 Schwartz